Tornielli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Tornielli (* 1964), italienischer kirchlicher Journalist und Schriftsteller
 Antonio Tornielli (1579–1650), italienischer Geistlicher und Bischof von Novara